

Aziende 
 Lanificio Cazzola – lanificio italiano

Geografia 
 Cazzola – frazione del Comune di Traversetolo, in provincia di Parma
 Monte Cazzola – montagna che si trova nella Valle di Devero, nel cuore delle Alpi Lepontine

Persone 
 Alfredo Cazzola – imprenditore italiano
 Clementina Cazzola – attrice di teatro italiana
 Fabio Cazzola – calciatore italiano
 Gabriele Cazzola – regista e autore televisivo italiano
 Giuliano Cazzola – economista e politico italiano
 Paola Cazzola – motociclista italiana
 Pier Giorgio Cazzola – ex atleta italiano
 Piero Cazzola – slavista italiano
 Pietro Cazzola – imprenditore italiano
 Riccardo Cazzola – calciatore italiano

Altro 
 Cazzola – cognome italiano
 Cassœula (tradotto in italiano in cazzuola o cazzola) – piatto tipico lombardo e ticinese
 Cazzola (comunemente indicata come cazzuola) – strumento manuale di lavoro